Вострицево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Входит в состав Великосельского сельского поселения.

География 
Расположена в 5 км севернее города Гаврилов-Ям на холме близ реки Шея, притока Которосли.

Дорога в деревню — через Прилесье или Сидельницы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района